Зеленица
 Зеленица — река в Украинских Карпатах, в пределах Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Зеленица — название населённых пунктов:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Зеленица — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Зеленица — хутор в Зельвенском районе Гродненской области.
 Зеленица — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Украина
 Зеленица — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Зеленица — бывшее название села Черник в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Зеленица — село в Владимирецком районе Ровненской области.